
Molekulska formula -{C9H15NO2}- se može odnositi na:
 Aceklidin
 Piperidion